Perdita steht für:

 Perdita (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Perdita (Mond), ein Uranusmond
 Perdita (Gattung), eine Bienengattung
 Perdita Durango, spanischer Spielfilm (1997)
 Pongo und Perdita, US-amerikanischer Zeichentrickfilm, siehe 101 Dalmatiner (1961)